Das Herrendoppel der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger waren Mate Pavić und Bruno Soares.
Sieger in diesem Jahr wurden Rajeev Ram und Joe Salisbury, die sich im Finale 3:6, 6:2 und 6:2 gegen Jamie Murray und Bruno Soares durchsetzen konnten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw

Herrendoppel
2021